Ашихмин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ашихмин, Андрей Станиславович (род. 1974) — белорусский футболист и тренер.
 Ашихмин, Валерий Николаевич (род. 1961) — российский учёный и программист.
 Ашихмин, Сергей Анатольевич (1977—2012) — офицер Федеральной службы безопасности России, Герой Российской Федерации.
 Николай (Ашихмин) (1877 — после 1934) — обновленческий епископ Кунгурский, впоследствии Бугульминский.
 Ашихмин, Николай Александрович (1932—2005) — сын полка, юный участник Сталинградской битвы.
 Ашихмина, Тамара Яковлевна (род. 1945) — советский и российский химик и эколог, доктор технических наук, профессор.